True Blue (álbum), gravado por Madonna
True Blue (canção), do mesmo álbum
 True Blue (canção de Luna Sea)
 True Blue (telessérie)

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão